

Patronymes 
Trefilov (masculin ; ) ou Trefilova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Andreï Trefilov (1969-), joueur de hockey sur glace russe 
 Ievgueni Trefilov (1955-), entraîneur de handball russe
 Vera Trefilova (1875-1943), danseuse russe 

Patronyme russe